Bieg na 60 m przez płotki mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas 13. Halowych Mistrzostw Świata w hali Aspire Dome w Dosze.

Wymagane minimum A do udziału w mistrzostwach świata wynosiło 7,74 (uzyskane w hali), bądź – 13,55 (uzyskane w biegu na 110 m przez płotki na stadionie). Eliminacje odbyły się 12 marca, a półfinały i finał zaplanowano na ostatni dzień mistrzostw. Jedynym reprezentantem Polski podczas zawodów był zawodnik Zawiszy Bydgoszcz Dominik Bochenek.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
W rundzie eliminacyjnej płotkarzy podzielono na pięć grupy. Do półfinału awansowało bezpośrednio 4 pierwszych zawodników z każdego biegu (Q) oraz dodatkowo 4, którzy we wszystkich pozostałych biegach uzyskali najlepsze czasy wśród przegranych (q).

Półfinał 
Rozegrano trzy biegi półfinałowe. Awans do finału gwarantowało zajęcie dwóch pierwszych miejsc w swoim półfinale (Q). Skład finału uzupełniono o dwóch zawodników, którzy legitymowali się najlepszymi czasami wśród przegranych.

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pełne wyniki konkurencji w bazie IAAF

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2010